Диоцез Лунда — диоцез Церкви Швеции, сформированный приблизительно в 1050 году. До 1553 года католическое епископство. Диоцез охватывает провинции Блекинге и Сконе и насчитывает 155 приходов. С 2014 года епископом Лунда является Юхан Тирберг, который занял должность после того, как предыдущая епископ Антье Якелен стала первой женщиной-архиепископом Уппсалы Церкви Швеции.

Кафедральным собором диоцеза является Кафедральный собор Лунда.

Суперинтенданты Лунда 
В 1537—1679 годах в диоцезе Лунда была только такая церковная высшая управляющая должность.
 1537—1551 — Франс Вормордсен
 1551—1560 — Нильс Палладий
 1560—1577 — Тиге Асмундсен
 1578—1589 — Нильс Хвид
 1589—1611 — Могенс Мэдс
 1611—1619 — Пол Ааструп
 1620—1637 — Мадс Йенсен Меделфар
 1638—1658; 1676—1679 — Педер Винструп

Епископы Лунда 
Дания вновь захватила Сканию в 1676—1679 годах, Педер Винструп был епископом в течение этих лет.

 1658—1676 — Педер Винструп
 1679—1687 — Канутус Хан
 1688—1694 — Кристиан Папке
 1694—1714 — Матиас Стеухиус
 1715—1734 — Йонас Линнериус
 1734—1738 — Андреас Риделиус
 1738—1740 — Карл Папке
 1740—1747 — Хенрик Бенцелиус
 1748—1777 — Юхан Энгестрем
 1777—1794 — Олоф Цельсий
 1794—1803 — Петрус Мунк (Розеншельд)
 1805—1811 — Нильс Хесслен
 1811—1854 — Вильгельм Факсе
 1854—1856 — Хенрик Рейтердаль
 1856—1865 — Юхан Хенрик Томандер
 1865—1897 — Вильгельм Фленсбург
 1898—1925 — Готтфрид Биллинг
 1925—1948 — Эдвард Роде
 1949—1958 — Андерс Нигрен
 1958—1960 — Нильс Боландер
 1960—1970 — Берндт (Мартин) Линдстрем
 1970—1980 — Олле Нивениус
 1980—1992 — Пер-Олов Арен
 1992—1997 — Карл Густав Хаммар
 1997—2007 — Кристина Оденберг
 2007—2014 — Антье Якелен
 2014— — Юхан Тирберг

См. также 
 Список кафедральных соборов Швеции
 Церковь Виттшёвле
 Церковь Святого Петра (Истад)

Примечания

Ссылки 

 SvenskaKyrkan.se:Диоцез Лунда  
 article Lunds stift  from Nordisk Familjebok, in Swedish
 
 GCatholic with incumbent bio links 

Лунд
Диоцез Лунда